Іван Федор (* 1980) — словацький хокеїст, воротар.
 Ніколас Федор (* 1985) — венесуельський футболіст угорського походження, нападник іспанського клубу «Депортіво» (Ла-Корунья).
 Федор Павло Степанович (1884—1952) — культурний діяч москвофільського напряму на Закарпатті.
 Федор Юрій Степанович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки